HWZ steht für:
 Halbwertszeit, die Zeit, in der sich ein exponentiell mit der Zeit abnehmender Wert halbiert hat
 Hochschule für Wirtschaft Zürich, eine private Zürcher Hochschule
 die Firmenmarke HWZ (auch H.W.Z.) für den Betrieb des Waffenherstellers Weihrauch & Weihrauch in Zella-Mehlis 

Abkürzung